Kloster Casanova ist der Name folgender Klöster in Italien:

* Kloster Casanova (Abruzzen)
 Kloster Casanova (Piemont)